Sezóna 2012/2013 byla 38. sezónou nejvyšší švédské ligy ledního hokeje. Vítězem se stal tým Skellefteå AIK. Nejlepším hráčem playoff se stal Švéd Linus Persson z týmu Luleå HF, brankářskou statistiku ovládl Švéd brankář Linus Ullmark z týmu MODO Hockey.

Tabulka Základní části

Produktivita základní části

Kanadské bodování 

Z = Odehrané zápasy; G = Vstřelené góly; A = Asistence; B = Body; TM = Trestné minuty; POZ = Pozice

Nejlepší brankáři (procentuálně) 

Z = Odehrané zápasy; Č = Čas na ledě; OG = Obdržené goly; ČK = Čistá konta; PÚ = Procentuální úspěšnost; POG = Průměr obdržených gólů na zápas

Play off 
Poznámka : před čtvrtfinále si 1. tým po základní části vybere soupeře mezi týmy, které skončily na 5-8. místě, 2. tým si vybere ze zbývajících třech na 5-8 místě, 3. tým si vybere ze zbývajících dvou na 5-8 místě a poslední dva týmy, které zbyly budou hrát proti sobě.

Čtvrtfinále 

 Skellefteå AIK – Brynäs IF 4:0 na zápasy (5:0, 7:3, 4:1, 0:4)
 HV71 – Linköpings HC 1:4 na zápasy (6:0, 1:6, 4:5 PP, 4:5 PP, 1:6)
 Färjestads BK – MODO Hockey 4:1 na zápasy (4:2, 5:3, 2:1, 4:5 PP, 1:0 PP)
 Luleå HF – Frölunda Indians 4:2 na zápasy (5:2, 0:2, 3:1, 3:4 PP, 4:1, 4:2)

Semifinále 

 Skellefteå AIK – Linköpings HC 4:1 na zápasy (2:3 PP, 3:2 PP, 3:2 PP, 3:2 PP, 3:1)
 Färjestads BK – Luleå HF 1:4 na zápasy (1:4, 2:5, 4:1, 2:3 PP, 1:2 PP)

Finále 

 Skellefteå AIK – Luleå HF 4:0 na zápasy (1:0 PP, 4:2, 2:1, 4:0)

Produktivita Play off

Kanadské bodování 

Z = Odehrané zápasy; G = Vstřelené góly; A = Asistence; B = Body; TM = Trestné minuty; POZ = Pozice

Nejlepší brankáři Play off (procentuálně) 

Z = Odehrané zápasy; Č = Čas na ledě; OG = Obdržené goly; ČK = Čistá konta; PÚ = Procentuální úspěšnost; POG = Průměr obdržených gólů na zápas

Kvalserien (baráž) 
Kvalserien se zúčastnilo šest týmů: poslední dva celky Elitserien, nejlepší tři týmy po základní části Hockeyallsvenskan 2012/2013 a vítěz Förkvalserien (tj. předkola baráže, kterého se zúčastnil 4. až 7. tým základní části Hockeyallsvenskan). Týmy se utkaly dvoukolově každý s každým. Do Svenska hockeyligan 2013/2014 postoupily týmy Örebro HK a Leksands IF.

██Nominovali se do Svenska hockeyligan 2013/2014

██Hráli v Hockeyallsvenskan 2013/2014

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky ligy

Lední hokej v roce 2012
Lední hokej v roce 2013
2012/2013
Sport ve Švédsku v roce 2012
Sport ve Švédsku v roce 2013